Pla de la Serra (Bertí), pla de muntanya de Sant Quirze Safaja (Moianès) 
 Pla de la Serra (Cabdella), pla de muntanya de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)